Becheni se poate referi la:
Becheni, Gorj
Becheni, Satu Mare